Horochivský rajón () byl jedním z rajónů (okresů) Volyňské oblasti západní Ukrajiny. Okresním městem byl Horochiv. Má rozlohu 1122 km² a žilo v něm

Historie 
Rajón byl založen v roce 1940 poté, co Volyň spolu s dalšími východními oblastmi Polska zabrala Rudá armáda. Zanikl roku 2020.

Města v rajónu 
 Horochiv (Горохів)
 Berestečko (Берестечко)

Sídla městského typu 
 Marianivka (Мар'янівка)
 Senkevyčivka (Сенкевичівка)

Vesnice 
 Antonivka (Антонівка)
 Berežanka (Бережанка)
 (Бистровиця)
 Borunivka (Богунівка)
 (Борисковичі)
 Boročiče (Борочиче)
 Brani (Брани)
 Bužani (Бужани)
 (Буркачі)
 Vatin (Ватин)
 Vatinec (Ватинець)
 (Вільхівка)
 (Волиця-Лобачівська)
 Galičani (Галичани)
 (Гектари)
 (Горішнє)
 (Губин Перший)
 (Гумнище)
 Děsjatina (Десятина)
 (Диковини)
 (Діброва)
 (Довгів)
 (Дубова Корчма)
 Žabče (Жабче)
 (Жуковець)
 (Журавники)
 (Загаї)
 (Звиняче)
 Zelene (Зелене)
 (Зеленолужне)
 (Іванівка)
 (Квасів)
 (Ковбань)
 (Козятин)
 (Колмів)
 (Колодеже)
 (Красів)
 (Крижова)
 (Кумовище)
 (Кутрів)
 (Лемешів)
 Lipa (Липа)
 (Лобачівка)
 (Марковичі)
 (Маруся)
 Merva (Мерва)
 (Мирків)
 (Мирне)
 (Мислині)
 (Михлин)
 Natalin (Наталин)
 (Ниви-Губинські)
 (Новий Зборишів
 Novosilky (Новосілки)
 Novostav (Новостав)
 (Озерці)
 (Охлопів)
 Oščiv (Ощів)
 Peremiľ (Перемиль)
 (Печихвости)
 (Пильгани)
 (Підбереззя)
 (Пірванче)
 Piski (Піски)
 (Полюхне)
 (Пустомити)
 Račin (Рачин)
 (Ржищів)
 (Сергіївка)
 (Сільце)
 (Скабарівщина)
 (Скірче)
 (Скобелка)
 Skrigove (Скригове)
 (Смолява)
 (Софіївка)
 (Старики)
 (Старостав)
 (Стрільче)
 (Терешківці)
 (Угринів)
 (Уманці)
 (Хмельницьке)
 (Холонів)
 (Цегів)
 Široke (Широке)
 Šklíň (Шклинь)
 (Шклинь Другий)
 (Ярівка)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Zaniklé rajóny na Ukrajině